Архиепархия Макасара () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Макасар, Индонезия. В митрополию Макасара входят епархии Амбоины, Манадо.

История 
13 апреля 1937 года Римский папа Пий XI издал бреве Catholicae fidei , которой учредил апостольскую префектуру Макасара, выделив её из апостольского викариата Селебеса (сегодня — Епархия Манадо).

13 мая 1948 года Римский папа Пий XII издал буллу  In Archipelagi, которой преобразил апостольскую префектуру Макасара в апостольский викариат.

3 января 1961 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Quod Christus, которой преобразовал апостольский викариат Макасара в архиепархию. 22 августа 1973 года архиепархия Макасара была переименована в архиепархию Уюнг-Панданга. 15 марта 2000 года архиепархии было возвращено прежнее название.

Ординарии архиепархии 
 епископ Gerardo Martino Uberto Martens CICM(11.06.1937 — 1948);
 архиепископ Nicolas Martinus Schneiders CICM (10.06.1948 — 7.08.1973);
 архиепископ Theodorus Lumanauw (7.08.1973 — 18.05.1981);
 архиепископ Franciscus van Roessel CICM (18.01.1988 — 21.05.1994);
 архиепископ Иоанн Лику Ада (11.11.1994 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Catholicae fidei , AAS 29 (1937), стр. 331 
  Булла In Archipelagi , AAS 40 (1948), стр. 486 
  Булла Quod Christus , AAS 53 (1961), p. 244

Ссылки 
 Информация  
  Информация  

Католические епархии Индонезии